Xaveco (náutica) — tipo de navio histórico
Xaveco (programa de televisão) — apresentado por Silvio Santos e depois por Celso Portiolli na década de 1990
Xaveco (personagem) — personagem de Mauricio de Sousa

Desambiguações de televisão
Desambiguações de tecnologia